Martinez kan som auktorsförkortning betyda:

 Ruben D. Martinez
 Armando Luis Martinez
 Maximino Martinez

Robotskapade auktorsförkortningar